Ingrid Persson kan avse någon av följande personer:
Ingrid Persson (präst) (1912–2000)
Ingrid Persson (författare), född 1939